Tavernola può riferirsi a diversi toponimi italiani:
Tavernola Bergamasca, comune della provincia di Bergamo
Tavernola, frazione di Como
Tavernola, frazione di Foggia
Tavernola, frazione di Grizzana Morandi nella città metropolitana di Bologna